Incomplete peut désigner :

Chansons 
 Incomplete, une chanson des Backstreet Boys, 2005
 Incomplete, une chanson de Sisqó, 2000